Ysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ysjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (59,7 ha)
Ysjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (28,6 ha)
Ysjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (9,77 ha)
Ysjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (97,8 ha)
Lill-Ysjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (56,2 ha)
Lill-Ysjön (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (4,91 ha)
Stor-Ysjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (53,5 ha)
Stor-Ysjön (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (25,8 ha)
Ysjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,66 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn